Турнир претендентов 2020 — шахматный турнир, который должен был пройти с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге. Является заключительным этапом серии турниров для определения претендента, который сыграет с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

В связи с обострившейся из-за коронавируса ситуацией в России 26 марта 2020 года президент ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил о приостановке турнира на неопределённый срок.

8 сентября 2020 года ФИДЕ опубликовала на своём официальном сайте пресс-релиз с информацией о том, что турнир претендентов возобновится 1 ноября 2020 года. В октябре ФИДЕ, с учётом нового осложнения эпидемиологической обстановки, приняла решение перенести дату возобновления турнира на весну 2021 года.

15 февраля 2021 года ФИДЕ объявила о том, что турнир претендентов возобновится 19 апреля в Екатеринбурге и продлится до 28 апреля.

Перед последним туром досрочным победителем турнира стал Ян Непомнящий. На следующем этапе Непомнящий встретился с Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира по шахматам, который проходил с 24 ноября по 12 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

Регламент 
Турнир проводится по круговой системе в два круга (всего 14 туров).

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2774);
 Место проведения: Россия, Екатеринбург, отель Hyatt Regency Ekaterinburg, улица Бориса Ельцина, 8;
 Дата проведения: 15‒26 марта 2020 года, 19‒28 апреля 2021 года;
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого;
 Софийские правила: Соперники не могут соглашаться на ничью до 40-го хода. Требование ничьей раньше 40-го хода допускается только через судью при трёхкратном повторении позиции;
 Очерёдность встреч: Участники из одной страны должны играть друг с другом в первых турах каждого круга;
Критерии распределения мест
 Набранные очки;
 Личная встреча;
 Количество выигранных партий;
 Коэффициент Бергера.

В случае равенства всех трёх показателей проводится тай-брейк — 4 партии с контролем 25 минут с добавлением 10 секунд после каждого хода, затем, если победитель не был выявлен — 3 пары партий с контролем 5 минут с добавлением 3 секунд после каждого хода, и наконец, при необходимости, армагеддон — 5 минут белым, 4 минуты чёрным с добавлением 2 секунд после каждого хода, начиная с 61-го.

Расписание 
 Пресс-конференция: 16 марта, 13:00 (UTC+5);
 Церемония открытия: 16 марта, 19:00 (UTC+5);
 Игровые дни: 17‒19, 21‒23, 25 марта 2020 года; 19‒21, 23‒24, 26‒27 апреля 2021 года; начало туров — в 16:00 по местному (UTC+5) времени (в 14:00 МСК / 11:00 UTC), последний тур — в 15:00 (UTC+5);
 Дни отдыха: 20, 24 марта 2020 года; 22, 25 апреля 2021 года;
 Тай-брейк и церемония закрытия: 28 апреля 2021 года, 21:30 (UTC+5);
 Приостановка турнира: В связи с глобальной эпидемией коронавируса турнир был вынужденно приостановлен 26 марта 2020 года по окончании первого круга и был возобновлён лишь через год — в апреле 2021 года.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд турнира составляет 500 000 евро (указанная сумма освобождена от местных налогов).

Часть призового фонда (108 000 €) распределяется среди первых трёх мест следующим образом:

Основная же часть призового фонда (392 000 €) распределяется между участниками исходя из набранных ими очков из расчёта 3 500 € за каждые набранные пол-очка.

Участники 
В турнире принимают участие 8 гроссмейстеров:

¹) рейтинги даны на март 2020 года.

Особенности жеребьёвки 
При жеребьёвке Турнира Претендентов используется система разведения игроков из одной страны по турам, поэтому Грищук, Алексеенко и Непомнящий играют друг с другом в 1-м, 2-м и 3-м турах, а также в первых трёх турах второго круга — 8-м, 9-м и 10-м. Аналогично Дин Лижэнь и Ван Хао противостоят друг другу в 1-м и 8-м турах.

Резерв 
В случае, если от участия в турнире претендентов отказываются один или несколько участников, они заменяются шахматистами, не отобравшимися по среднему рейтингу, начиная с Максима Вашье-Лаграва.

Поскольку 6 марта 2020 года стало известно о снятии Теймура Раджабова с турнира претендентов, его место занял французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв, а Шахрияр Мамедьяров стал ближайшим запасным игроком.

События, предшествовавшие турниру

Подготовка китайских шахматистов 
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая в январе—феврале 2020 года была в основном только в Китае, повлияла на подготовку китайских игроков — Ван Хао и Дин Лижэня. 10 февраля оба игрока признали, что они отменили свои тренировочные сборы и вынуждены были готовиться онлайн со своими помощниками: Дин Лижэнь тренировался в своём родном городе Вэньчжоу; в то время как Ван Хао был не в Китае и планировал ненадолго вернуться в Китай до турнира претендентов. Позже Ван Хао решил вообще не возвращаться в Китай до начала турнира.

Отказ Теймура Раджабова 
6 марта 2020 года азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов официально уведомил ФИДЕ о своём решении сняться c турнира претендентов, ссылаясь на личные причины.
Чуть позже гроссмейстер из Азербайджана выступил с официальным заявлением, в котором объяснил, что обратился в ФИДЕ с предложением перенести турнир на более поздний срок, но получил отказ. В связи с чем он посчитал невозможным участие в турнире по ряду причин, которые так или иначе связаны с эпидемией коронавируса.

Таким образом, согласно пункту 2.1.E регламента турнира, место азербайджанского шахматиста занял французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв, являющийся следующим шахматистом по среднему рейтингу за обозначенный период.

Остановка турнира 
26 марта 2020 года на официальном сайте ФИДЕ было опубликовано обращение Аркадия Дворковича, в котором он сообщил о приостановке турнира претендентов на неопределённое время в связи с тем, что с 27 марта 2020 года Российская Федерация прерывает воздушное сообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок, и в данной ситуации ФИДЕ не может гарантировать безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой.

Возобновление турнира 
8 сентября 2020 года ФИДЕ, после консультаций с игроками и организаторами, объявила о возобновлении Турнира претендентов, которое запланировано на 1 ноября 2020 года.

В пресс-релизе сообщается, что Екатеринбург, как город, в котором проводился первый тур Турнира претендентов, по-прежнему считается городом-организатором. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, ФИДЕ утвердила резервным местом проведения турнира грузинскую столицу Тбилиси, при этом сроки проведения Турнира претендентов не изменяются.

Движение по турам 
13 февраля 2020 года в Москве была проведена жеребьёвка турнира:

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 

Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии:
     — белые,
     — чёрные.

Отдельные таблицы 1-го и 2-го круга

Партии турнира

Примечания

Репортажи 

 Турнир претендентов ФИДЕ стартует в Екатеринбурге 16 марта (12 Марта 2020), ФШР
 В Екатеринбурге состоялась предстартовая пресс-конференция турнира претендентов ФИДЕ (16 Марта 2020), ФШР
 Турнир претендентов ФИДЕ торжественно открылся в Екатеринбурге (16 Марта 2020), ФШР
 Ян Непомнящий и Ван Хао начали с побед турнир претендентов ФИДЕ (17 Марта 2020), ФШР
 На турнире претендентов ФИДЕ лидеров стало четверо (18 Марта 2020), ФШР
 Дин Лижэнь одержал первую победу на турнире претендентов ФИДЕ (19 Марта 2020), ФШР
 На турнире претендентов ФИДЕ все партии четвёртого тура закончились вничью (21 Марта 2020), ФШР
 Ян Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов ФИДЕ (23 Марта 2020), ФШР
 Ян Непомнящий упрочил лидерство на турнире претендентов ФИДЕ (25 Марта 2020), ФШР
 Максим Вашье-Лаграв догнал Яна Непомнящего на турнире претендентов ФИДЕ (25 Марта 2020), ФШР
 Турнир претендентов ФИДЕ остановлен (26 Марта 2020), ФШР

 Филатов: Мы поддерживаем идею доиграть турнир претендентов в Екатеринбурге (8 Сентября 2020), ФШР
 В Екатеринбурге стартует второй круг турнира претендентов ФИДЕ (17 апреля 2021), ФШР
 Ян Непомнящий стал единоличным лидером на турнире претендентов (19 апреля 2021), ФШР
 Ян Непомнящий сохраняет первое место в турнире претендентов (20 апреля 2021), ФШР
 Ян Непомнящий увеличивает отрыв от преследователей 21 апреля (2021), ФШР
 Ян Непомнящий сохраняет лидерство на турнире претендентов ФИДЕ (23 апреля 2021), ФШР
 Ян Непомнящий обыграл Ван Хао на турнире претендентов (24 апреля 2021), ФШР
 Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов ФИДЕ (26 апреля 2021), ФШР
 В Екатеринбурге сыграны последние партии турнира претендентов ФИДЕ (27 апреля 2021), ФШР
 Турнир претендентов ФИДЕ официально завершен (28 апреля 2021), ФШР

Ссылки 

 Официальный сайт
 Положение о проведении турнира
 Информация о турнире на сайте ФИДЕ
 Информация о турнире на сайте ФШР
 Все партии в формате PGN

 Партии турнира на chessgames.com
 Турнирная таблица на chess-results.com
 Фотогалерея турнира на Flickr
 Информация о турнире на chesspro.ru
 Информация о турнире на The Week in Chess

2020 год в шахматах
Шахматные турниры в России
Международные спортивные соревнования в Екатеринбурге
Шахматы
Международные соревнования по шахматам в России
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19
2020 год в Свердловской области